Санта Марија де Гвадалупе има више значења:

 Санта Марија де Гвадалупе (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Санта Марија де Гвадалупе (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Марија де Гвадалупе (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Марија де Гвадалупе, Лас Тортугас (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Санта Марија де Гвадалупе (Сан Франсиско дел Ринкон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Санта Марија де Гвадалупе (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Санта Марија де Гвадалупе, Ел Ранчито (Санта Круз де Хувентино Росас), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Санта Марија де Гвадалупе (Истлавака), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Санта Марија де Гвадалупе (Зумпанго), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Санта Марија де Гвадалупе (Грал. Зуазуа), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Санта Марија де Гвадалупе, Санта Марија дел Мексикано (Колон), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Санта Марија де Гвадалупе, Ла Колонија (Окампо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику